Chancel ist der Familienname folgender Personen:

 François Joseph de Lagrange-Chancel (1677–1758), französischer Dramatiker
 Gustave Chancel (1822–1890), französischer Chemiker
 Jean Hugues Chancel (1766–1834), französischer Festungskommandant von Hüningen
 Jean Joseph Louis Chancel (1779–1837), französischer Apotheker
 Pierre Chancel (1920–2000), französischer Autorennfahrer
 Robert Chancel, französischer Autorennfahrer